Хваом — корейское ответвление китайской буддийской школы Хуаянь.

История 
Школа основана в Корее Ыйсангом (хангыль: 의상 대사 625—702) в 671 году. Ыйсанг был одним из известнейших буддийских монахов своего времени (Силла), он был учеником Фацзана и Чжияна. После обучения Ыйсан вернулся в Корею в 671 году, где он энергично работал в направлении создания школы Хваом. В этой работе ему очень помогло мощное влияние его друга Вонхё (хангыль: 원효 대사, ханджа: 元晓), выдающегося буддийского мыслителя. Вонхё не являлся официальным представителем школы Хваом, но учение Хваом опирается на глубокие метафизические принципы созданной им концепции взаимопроникающего буддизма (通佛教).

Школа Хваом оставалась в доминирующем положении в Корее вплоть до конца династии Корё, когда она была вынуждена слиться со школой Сон (хангыль: 선종, ханджа: 禅宗) — корейским вариантом Дзен-буддизма. В рамках школы Сон учение Хваом продолжает играть важную роль вплоть до XXI века.

См. также 
 Буддизм в Китае
 Буддизм в Корее
 Буддизм в Японии
 Хуаянь
 Кэгон

Литература 
 Е. А. Торчинов Введение в буддологию

Ссылки 
 Янгутов Л Е, Философское учение школы Хуаянь. Новосибирск. Наука 1982
 Е. А. Торчинов Введение в буддологию ISBN 5-93597-019-8
 К. Ю. Солонин ЗОЛОТОЙ ЛЕВ ХУАЯНЬ
 Фацзан
  Дхармавики 
 Wright, Dale S. (1983). Philosophy East and West 32 (3).

Школы буддизма
Дзэн
Чань-буддизм
Направления в буддийской философии